«Gazeta Krakowska» (Газета краковска, ) (полное название — «Polska Gazeta Krakowska») () — одна из крупнейших региональных общественно-политических ежедневных газет Польши. Выходит пять раз в неделю.

Первый номер вышел 15 февраля 1949 года. Первоначально — орган воеводского организации Польской объединённой рабочей партии.

В газет печатаются статьи о политике, бизнесе, экономике, истории, культуре, новости общества и спорта, развлечениях, а также реклама.

История 
Газета под таким же названием впервые начала выходить еще в 1794 году во время восстания Костюшко. С 1 июля 1975 до 30 декабря 1980 печаталась под названием «Gazeta Południowa» (рус. «Южная газета»).

Первым главным редактором газеты был Арнольд Мостович.

Ссылки 
 Сайт газеты «Gazeta Krakowska»

Газеты на польском языке
Газеты Кракова